Колорадас има више значења:

 Колорадас (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Колорадас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику